Минулорічна чемпіонка Патріція Марія Ціг цього року в турнірі не грала.

Титул виграла Сорана Кирстя, здолавши в фіналі Елісе Мертенс з рахунком  6–1, 7–6(7–3). Упродовж усього турніру вона не поступилася в жодному сеті. Це її друга перемога в турнірі WTA, причому перша була ще в 2008 році в Ташкенті.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

İstanbul Cup
Istanbul Cup - Singles